HMS Camilla — название двух кораблей британского Королевского флота.

 HMS Camilla (1776) — 20-пушечный корабль 6 ранга. Спущен на воду в 1776 году. С 1814 года на рейдовой службе. Продан в 1831 году.
 HMS Camilla (1847) — 16-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1847 году. Затонул в 1861 году во время службы на Китайской станции.